Band Vale FM é uma estação de rádio brasileira, com concessão no município de Campos do Jordão, São Paulo e sede em São José dos Campos, São Paulo. Opera nos 102.9 MHz em FM e repete parte da programação da Rádio Bandeirantes. É uma emissora que pertence ao Grupo Bandeirantes de Comunicação.

História 
Foi criada em 1997 para a expansão da Rede Bandeirantes de Rádio. A inauguração aconteceu em 31 de janeiro em noite especial para convidados.

Com investimentos acima de um milhão de dólares, chegava a região a mais moderna e potente emissora de FM, com transmissor de longo alcance totalmente digital, gerando sinal para mais de 65 municípios divididos entre Vale do Paraíba, Sul de Minas Gerais e Sul Fluminense.

Em março de 2018, a emissora anunciou que iria operar também no Litoral Norte paulista nos 98.5 MHz (também pertencente ao grupo bandeirantes). A estação já abrigou a Maresias FM e a Nativa FM Litoral. Depois de uma programação de expectativa, oficialmente no dia 24 de abril de 2018 começou a transmitir junto com a Band Vale 102.9 MHz, a programação local iniciou no dia 2 de maio com uma edição do jornal do meio dia. O coquetel de lançamento reuniu diversas autoridades e o dono do Grupo Bandeirantes do Vale do Paraíba no mesmo dia da retransmissão e com essa formação, passa a ser inaugurada a Rede Band Vale FM, ampliando a cobertura que já era extensa antes da expansão integrando assim, Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Programas 
 O Pulo Do Gato - Nacional, com Pedro Campos e Silvânia Alves
 Primeira Hora - Nacional, com Nelson Gomes e Ana Paula Rodrigues
 Primeira Hora - Local, com Stella Rio Branco e Willian Jordão
 Jornal do Meio-Dia, com Douglas Cruz e Lana Morais
 Reporter das Estradas
 Dicas do Pico do Diamante, com Fernando Siqueira
 Primeira Classe
 Madrugada Band Vale
 Band Vale Disco Classics
Jornal Gente (Nacional)
Bastidores Do Poder (Nacional)
Nossa Área (Estado de SP)
 ''Jornal Da Band - Nacional

Ligações externas 

 

Band Vale FM
Band Vale FM
Mídia de São Paulo (estado)
Estações de rádio fundadas em 1997